Pandit oder Pundit steht für:

 Pandit, indischer Gelehrter
 Pundit (Vermesser), euphemistische Bezeichnung für einheimische Vermesser (native explorers), die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die für die Briten unzugänglichen Gebiete nördlich von Britisch-Indien vermaßen
 Pundit (Experte), ein in den (englischsprachigen) Medien/Presse auftretender Experte

Pandit ist der Familienname folgender Personen:

 Madhav P. Pandit (1918–1993), spiritueller Autor, Lehrer und Sanskrit-Gelehrter
 Shereen Pandit, britische Schriftstellerin, Juristin und politische Aktivistin südafrikanischer Herkunft
 Vijaya Lakshmi Pandit (1900–1990), indische Politikerin und UNO-Diplomatin
 Vikram Pandit (* 1957), US-amerikanischer Manager